Gminy w Czechach:
 Doloplazy – gmina w powiecie Ołomuniec
 Doloplazy – gmina w powiecie Prościejów